«Pukapuka» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Tahuata, isla del departamento de ultramar de Polinesia Francesa.

Divisiones administrativas

Francia 
 Tahuata, comuna del departamento de ultramar de Polinesia Francesa.